Alberto Pérez puede referirse a:

 Alberto Pérez Lapastora músico y compositor español.
 Alberto Pérez, político argentino.
 Alberto Pérez Pérez (1937-2017), abogado uruguayo, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 Carlos Alberto Pérez, futbolista paraguayo.
 Julio Alberto Pérez Cuapio, ciclista mexicano.
 Francisco Alberto Pérez de Uriondo, militar argentino.
 Alberto Sánchez Pérez, pintor y escultor español.
 Alberto Javier García Pérez, futbolista español.
 Alberto Pérez (1926-1999), pintor, historiador del arte y escritor chileno.
 Alberto Pérez Zabala (1925-2014), futbolista español.
 Alberto «Beto» Pérez (1970-), bailarín y coreógrafo colombiano.